

Geografia
 Fiume Jacquet – fiume del Nuovo Brunswick, Canada

Persone

Nomi
 Jacquet Berchem (1505 circa – 1567) – compositore fiammingo
 Jacquet da Mantova (1483-1559) – compositore francese

Cognomi
 Aimé Jacquet (1941) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Alfred Jacquet (... – ...) – calciatore svizzero
 Élisabeth Jacquet de La Guerre (1666-1729) – compositrice e clavicembalista francese
 Gustave Jacquet (1846-1909) – pittore francese
 Justo Jacquet (1961) – ex calciatore paraguaiano
 Luc Jacquet (1967) – regista francese
 Miguel Jacquet (1995) – calciatore paraguaiano
 Quentin Jacquet (1991) – pilota motociclistico francese
 René Jacquet (1933-1993) – calciatore francese